NGC 4917 (другие обозначения — UGC 8130, MCG 8-24-23, ZWG 245.11, PGC 44838) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4917
Гончие Псы (созвездие)